Die ICC T20I Championship ist die Weltrangliste im Twenty20-Cricket des Weltverbandes ICC.

Ranking

Historische ICC T20I Champions 
Seit der Einführung der  Rangliste haben die folgenden Teams dieselbe angeführt.

Zusammenfassend hatten die höchste Platzierung die folgenden Mannschaften inne:

Berechnung der Wertung 
Die Wertung, die ein Team innehat, basiert auf den Leistungen aller Twenty20-Spiele, die es in den letzten drei bis vier Jahren absolviert hat. Für die Spiele der letzten 12 bis 24 Moinate seit dem letzten Mai werden die vollen Punkte gezählt, für die 24 Monate davor zählen die erworbenen Punkte zu 50 %. Im Mai werden die Punkte, die zwischen drei und vier Jahre zurückliegend erworben wurden, getilgt. Im folgenden Bild wird ein Beispiel für zwei Zeiträume aufgezeigt.

Nach jedem Spiel wird die Wertungstabelle – basierend auf der Wertung, die die beiden Mannschaften vor dem Spiel innehatten, und dem Spielergebnis – aktualisiert. In einem ersten Schritt wird die Wertung für das jeweilige Spiel ermittelt. Liegen die Wertungen der beiden beteiligten Mannschaften weniger als 40 Punkte auseinander, gilt die folgende Punkteverteilung:

Sind die Wertungen der beiden Mannschaften vor dem Spiel mehr als 40 Punkte auseinander, gilt:

Die Wertung eines Teams ist die Anzahl der erspielten Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Spiele.

Siehe auch 

ICC Test Championship
ICC ODI Championship

Weblinks 
ICC Test, ODI und T20I Championship Rankings auf Cricinfo

Cricket-Wettbewerb (Twenty20)
Cricket-Wettbewerb (International Cricket Council)